Louisenruh bezeichnet

 Louisenruh (Aystetten), einen Ortsteil der Gemeinde Aystetten im Landkreis Augsburg in Bayern
 Louisenruh (Bartenstein) (polnisch Gruda), einen Ortsteil der Landgemeinde Bartenstein (polnisch Bartoszyce) im Landkreis Bartenstein in der Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen
Siehe auch:
 Luisenruh